Мария Амалия Австрийская

 Мария Амалия Австрийская (1701—1756) — императрица Священной Римской империи, супруга императора Карла VII
 Мария Амалия Австрийская (1746—1804) — герцогиня Пармская, дочь императора Священной Римской империи Франца I
 Мария Амалия Австрийская (1780—1798) — эрцгерцогиня австрийская, дочь императора Священной Римской империи Леопольда II